Historia de La Rioja puede referirse a los siguientes artículos sobre la historia de las regiones con este nombre:

 Historia de La Rioja (España)
 Historia de La Rioja (Argentina)